Nosedo – frazione di Isola d'Istria
 Nosedo – quartiere di Milano